Ераклио Бернал има више значења:

 Ераклио Бернал (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ераклио Бернал (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику